Leila Pahlaví (27. března 1970 Teherán – 10. června 2001 Londýn) byla íránská princezna a nejmladší dcera Muhammada Rezy Pahlaví a jeho třetí manželky Farah Pahlaví.

Raný život 
Narodila se 27. března 1970 v Teheránu v Íránu. Byla čtvrtým a nejmladším potomkem šáha Muhammada Rezá Pahlavího a císařovny Farah Pahlaví. Měla dva starší bratry, starší sestru a starší nevlastní sestru.

Exil 
Bylo jí pouhých 9 let, když její rodina musela odejít z Íránu po Íránské islámské revoluci v roce 1979. Po smrti jejího otce v Egyptě v roce 1980 se její rodina usadila ve Spojených státech amerických.

Odmaturovala na Rye Country Day School v roce 1988 a následně nastoupila na univerzitu v Massachusetts, poté na Brownově univerzitě, kterou dokončila v roce 1992. 

Většinu svého času trávila cestováním mezi svým domovem v Greenwichi v Connecticutu a Paříží, kde žila její matka. Od dob, kdy se stala modelkou designéra Valentina, trpěla anorexií, nízkým sebevědomím a chronickým únavovým syndromem.

Smrt 

V neděli 10. června 2001 v pokoji v hotelu Leonard v Londýně byla svým lékařem nalezena mrtvá. Po pitvě bylo zjištěno, že v sobě měla pětinásobnou smrtící dávku Seconalu, léku proti nespavosti, spolu s velkým množstvím kokainu. Nalezena byla na lůžku, její tělo bylo vyhublé po několika letech anorexie, bulimie a potravinové nesnášenlivosti. Léky údajně ukradla svému lékaři ze stolu během běžné kontroly. Na léku byla silně závislá a vzala si raději 40 pilulí místo doporučených dvou.

Dne 17. června 2001 byla v Paříži pohřbena nedaleko hrobu své babičky Farideh Ghotbi Diby. Pohřbu se účastnila její matka, bývalá íránská císařovna Farah Pahlaví, ostatní členové bývalé vládnoucí íránské rodiny a francouzské šlechtické rodiny.

Dne 4. ledna 2011 byl její bratr Ali-Reza Pahlaví nalezen mrtev ve svém domě v Bostonu, kde spáchal sebevraždu.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Pahlaví
Íránští překladatelé
Modelky
Absolventi vysokých škol v USA
Íránští emigranti a exulanti
Narození v roce 1970
Narození 27. března
Narození v Teheránu
Úmrtí v roce 2001
Úmrtí 10. června
Úmrtí v Londýně
Zemřelí z předávkování drog
Sebevrazi
Sebevraždy související s drogami v Anglii
Pohřbení na hřbitově Passy
Ženy